Bent Andersen kan henvise til flere personer:

 Bent Hindrup Andersen (født 1943) – dansk politiker
 Bent Rold Andersen (1929–2015) – dansk politiker og socialminister
 Bent Stier Andersen (født 1932) – dansk atlet